Заточка:

 Заточка режущего инструмента — технологическая операция.
 Заточка — атипичное холодное оружие.
 «Заточка» () — британский фильм 2009 года на гей-тематику режиссёра Саймона Пирса.
 «Заточка» () — британский фильм 2010 года в жанре боевик режиссёра Мо Али.
 «Заточка» — российский музыкальный коллектив.